Mary Gasparioli, née le  à Saint-Josse-ten-Noode, est une peintre belge de natures mortes.

Biographie 
Elle fut l'élève d'Alfred Stevens et a peint principalement des scènes de genre, des natures mortes et des arrangements floraux.

Elle a fait partie du Cercle des femmes peintres.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
  Cercle des Femmes Peintres (catalogue d'exposition), Bruxelles (Musée de Peinture Moderne), 1890.
  N. Hostyn en W. Rappard, Dictionnaire van Belgische en Hollandse bloemenschilders geboren tussen 1750 en 1890, Knokke, 1995.
  Allgemeines Künstlerlexikon, 50, München-Leipzig, 2006.

Liens externes 
 

Peintre belge du XIXe siècle
Peintre belge du XXe siècle
Femme peintre belge
Peintre de nature morte
Naissance à Saint-Josse-ten-Noode
Naissance en août 1856 
Date de décès non renseignée (XXe siècle) 
Lieu de décès inconnu